Халид ибн Ибрахим ибн Са’д аль-Фулейдж (; род. , Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — исламский проповедник и богослов.

Краткая биография 
Халид ибн Ибрахим ибн Са’д аль-Фулейдж родился в  году (1390 год по мусульманскому летоисчислению) в городе Эр-Рияд Саудовской Аравии.

Является исламским требующим знания, специализирующийся на определении степени достоверности хадисов и их методологии (хадисовед), а также является специалистом по акиде и проповедником саляфитского толка.

Окончил Исламский университет имени Мухаммеда ибн Сауда.

Учился у различных шейхов, в том числе у известного в исламском мире Ибн База и у других, таких как: Абдуррахман аль-Баррак; Абдуллах ибн Джибрин; и Абдуллах ибн Са’д и другие.

Лекции 
— 10 дней Зуль-Хиджа лучше;

— Ответ тем, кто взывает к мёртвым, и просит у них исполнения своих нужд;

— Говорить «амин» вслух после суры аль-Фатиха Сунна?;

— Совершил прелюбодеяние с девушкой. Нужно ли жениться, чтобы она не опозорилась перед родственниками?;

— Будет ли женщине награда за беременность?;

— О посте беременной женщины и кормящей женщины;

— Является ли желательным после того как сделал дуа говорить Фатиха и читать суру аль-Фатиха?;

— Каково положение людей, которые оставляют пространство между молящимися во время коллективной молитвы около 1,5 — 2 м?.

Учителя 
 Ибн Баз;
 Абдуррахман Аль-Баррак;
 Абдуллах ибн Джибрин;
 Абдуллах ибн Са’д.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Исламские проповедники
Исламские богословы
Хадисоведы

Ссылки 
 Биография Халида Фулейджа на Huda media TV (видео)
 Биография Халида Фулейджа на сайте fuleidj
 Официальный сайт Халида аль-Фулейджа